Der 10-km-Sprint der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurde am 18. Februar im Biathlonstadion Nozawa Onsen ausgetragen. Es gingen insgesamt 73 Athleten aus 30 Nationen an den Start.

Die Athleten absolvierten 2 Runden über 3 Kilometer und eine 4 Kilometer-Runde. Es gab ein Stehen- und ein Liegend-Schießen. Für jeden geschossenen Fehler mussten die Athleten eine Strafrunde über 150 Meter zurücklegen.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Sprint (Manner)